Акылба́й (, 2005 г. — Дорофе́евка) — село в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Абылайханского сельского округа. Код КАТО — 117033300.

География 
Село расположено в северной части района, на берегу озера Малое Чебачье, на расстоянии примерно 15 километров (по прямой) к северу от административного центра района — города Щучинск, в 14 километрах к югу от административного центра сельского округа — села Кызылагаш.

Абсолютная высота — 355 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: аул Баянбай — на западе, село Кызылагаш — на севере.

Западнее села проходит автомобильная дорога республиканского значения — А-1 «Нур-Султан — Петропавловск».

История 
Совместным решением Акмолинского областного Маслихата и Акимата Акмолинской области от 24 августа 2005 года № 3С-14-5 «О переименовании некоторых населенных пунктов Акмолинской области», зарегистрированное Департаментом юстиции Акмолинской области 01 сентября 2005 года № 3155 — село Дорофеевка Абылайханского сельского округа было переименовано в Акылбай ауылы.

Население 
В 1989 году население села составляло 1096 человек (из них русские — 47 %, казахи — 25 %).

В 1999 году население села составляло 952 человека (488 мужчин и 464 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 972 человека (509 мужчин и 463 женщины).

Улицы 
 ул. Данчева
 ул. Интернациональная
 ул. Комсомольская
 ул. Мира
 ул. Советская
 ул. Школьная

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Переименованные населённые пункты Казахстана
Населённые пункты Бурабайского района